Sarbo kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Sorbo San Basile (kommunhuvudort), Kalabrien, Provincia di Catanzaro,

Liberia 

 Sarbo (distrikt i Liberia), River Gee County, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar